Barrado kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Barrado (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Cáceres, 
 Barrado (kommun), Extremadura, Provincia de Cáceres, 

Robotskapade Spanienförgreningar